Jon Landau (1947-), critique musical, manager et producteur de disques américain, connu pour sa collaboration avec Bruce Springsteen ;
 Jon Landau (1960-), producteur de films américain.